La caída puede referirse a:

 La caída (novela), novela francesa de 1956.
 La caída (película), película argentina de 1959.
 Der Untergang, película alemana de 2004.
 La caída (miniserie), miniserie de televisión argentina de 2018.